Blagonrawow ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Arkadjewitsch Blagonrawow (1894–1975), sowjetischer Raumfahrtwissenschaftler
 Georgi Iwanowitsch Blagonrawow (1896–1938), russischer Revolutionär sowie ein sowjetischer Staatsmann und Funktionär der KPdSU